Цимля́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Цимлянская улица — улица во Владивостоке.
 Цимлянская улица — улица в Иркутске.
 Цимлянская улица — улица в Красноярске.
 Цимлянская улица — улица в Липецке.
 Цимлянская улица — улица в Москве.
 Цимлянская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Цимлянская улица — улица в Сочи.
 Цимлянская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Цимлянская улица — улица в Донецке.
 Цимлянская улица — улица в Луганске.
 Цимлянская улица — улица в Одессе.